Albert II van België (1934), de zesde Koning der Belgen van 1993 tot 2013
Albert II van Monaco (1958), sinds 2005 vorst van Monaco
Albrecht II van Oostenrijk (1298-1358), hertog van Oostenrijk, hertog van Stiermarken en hertog van Karinthië
Albert II van Tirol (?-1101), graaf van Tirol (1055-1101)
Albert von Thurn und Taxis (1983), twaalfde prins van Thurn und Taxis
Albert II van Namen (1000-ca. 1064), graaf van Namen
Albert II van Vermandois, graaf van Vermandois (993/1002-1010)

Overig 
Albert II (fictiereeks), een fictiereeks over het Belgische koningshuis
Albert II (aap), een aap die in 1949 een ruimtevlucht maakte